Вијекес има више значења:
 Вијекес (Порторико)
 Вијекес (Лоиза, Порторико)
 Вијекес (Вијекес, Порторико)